Pula je lahko:
 Pula, Hrvaška
 Pula, Cagliari (Italija)